{{Ficha de noble
|nombre              = María Francisca Fernanda Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern
|título              = 
|imagen              = Mariano Salvador Maella - Retrato de uma moça.JPG
|pie de imagen       = Retrato de Maria Francisca, por Mariano Salvador Maella
|título0             = 
|reinado0            =
|predecesor0         =
|sucesor0            =
|otros títulos       =
|nombre completo     = María Francisca Fernanda Teresa Anna Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern
|fecha de nacimiento =  
|lugar de nacimiento =  Madrid, España 
|fecha de defunción  =  ()
|lugar de defunción  =  Yvelines, Versailles, Francia
|predecesor          =
|regente             =
|sucesor             =
|suc-tipo            =
|heredero            = 
|lugar de entierro  = 
|consorte            = Agustín Pedro de Silva-Fernández de Hijar y Palafox
|descendencia        = 
 María Francisca de Silva-Fernández de Híjar y Fitz-James Stuart
|casa real           = 
|dinastía            = Ducado de Berwick
|himno real          = 
|padre               = Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva (1752-1787)
|madre               = Carolina de Stolberg-Gedern (1755-1828)
|firma =  
|escudo              =  
|lema                =
|residencia          =
|religión = Catolicismo
}}

Doña María Francisca Fernanda Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern (Madrid, 22 de marzo de 1775 – Yvelines, Versailles, Francia, 20 de septiembre de 1852) fue una noble española hija de Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva y de la princesa alemana Carolina de Stolberg-Gedern

Matrimonio y descendencia 

El 2 de enero de 1798 contrae matrimonio en Madrid, con Agustín Pedro de Silva-Fernández de Hijar y Palafox, X duque de Híjar (14 de abril de 1773 – 12 de diciembre de 1817).

El matrimonio tuvo una hija, María Francisca de Silva-Fernández de Híjar y Fitz-James Stuart, XI duquesa de Híjar (1795-1818), la cual moriría sin haber contraído matrimonio y por ende, sin descendencia, heredando todos sus títulos su tío José Rafael de Silva Fernández de Híjar.

Órdenes 

Desde el 17 de diciembre de 1792 fue dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, con el número 43.

Ancestros 

Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Madrid